Konopiště (deutsch Konopischt) bezeichnet

 Konopiště, Ortsteil von Benešov, Okres Benešov
 Konopiště, Ortsteil von Lipovice, Okres Prachatice
 Schloss Konopiště, Okres Benešov